Die League of Ireland 1944/45 war die 24. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war der Shelbourne FC.

Cork United wurde zum vierten Mal Meister.

Modus 
Acht Mannschaften spielten an 14 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Brideville Dublin war für den St. James’s Gate FC in die Liga aufgenommen worden.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1945
Fußballsaison 1944/45